НХЛ в сезоне 1959-1960 — стал 43-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Монреаль Канадиенс».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли

См. также 
 Драфт НХЛ 1959
 Матч всех звёзд НХЛ 1960
 1959 год в спорте
 1960 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Сезоны НХЛ
1959 год в хоккее
1960 год в хоккее
Спорт в Канаде в 1959 году
Спорт в Канаде в 1960 году